Stanisław Gliński (ur. 1847) – podporucznik weteran powstania styczniowego, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (8 listopada 1930)
 Stanisław Gliński (ur. 1883) – starszy sierżant Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (20 lipca 1932)
 Stanisław Gliński (ur. 1897) – przędzalnik, technik melioracji, żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Stanisław Gliński ps. „Klon” (ur. 1900) – rolnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Stanisław Gliński (1900–1994) – pułkownik broni pancernych Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Warszawie